Recorder kann bedeuten:

 Rekorder
 Recorder (England und Wales), ein Barrister oder Solicitor der zeitweise als Richter tätig ist. 
 Recorder, engl. für Blockflöte